Unter dem Namen Flohkraut gibt es folgende Orte:

 Flohkraut (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Als Flohkraut werden auch verschiedene Vertreter der Pflanzengattung Flohkräuter benannt z. B. das
 Große Flohkraut (Pulicaria dysenterica) und das
 Kleine Flohkraut (Pulicaria vulgaris, Inula pulicaria)
Als Flöhkraut oder Flohkraut werden auch weitere Pflanzen bezeichnet, z. B.
 Poleiminze (Mentha pulegium)
 Bleiwurzarten wie Europäische Bleiwurz (Plumbago europaea)
 Kleines Flohkraut
 Floh-Knöterich (Polygonum persicaria)
 Wasserpfeffer (Polygonum hydropiper)